Sertãozinho ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Sertãozinho (Paraíba), Bundesstaat Paraíba 
 Sertãozinho (São Paulo), Bundesstaat São Paulo